Ez a szócikk tartalmazza a 2012-es Brisbane International női egyes mérkőzéseit.

A címvédő Petra Kvitová volt, aki ezúttal nem vett részt a versenyen. A tornagyőzelmet az észt Kaia Kanepi szerezte meg, miután a fináléban 6–2, 6–1-re felülmúlta a szlovák Daniela Hantuchovát.

Kiemeltek

Főtábla 
 Q = kvalifikációból felkerült
 WC = szabadkártyás
 R = feladta
 w/o = az ellenfél visszalépett
 LL = szerencsés vesztes

Döntők

Felső ág

Alsó ág 
{{16TeamBracket-Compact-Tennis3-Byes
| RD1=1. kör
| RD2=2. kör
| RD3=Negyeddöntők
| RD4=Elődöntők

| RD1-seed01=6
| RD1-team01= Jelena Janković
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3=
| RD1-seed02=
| RD1-team02=
| RD1-score02-1=4
| RD1-score02-2=2
| RD1-score02-3=

| RD1-seed03=
| RD1-team03= Klára Zakopalová
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=4
| RD1-score03-3=5
| RD1-seed04=Q
| RD1-team04= Nyina Bratcsikova
| RD1-score04-1=1
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3=7

| RD1-seed05=
| RD1-team05= Galina Voszkobojeva
| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3=
| RD1-seed06=Q
| RD1-team06= Vera Dusevina
| RD1-score06-1=0
| RD1-score06-2=0
| RD1-score06-3=

| RD1-seed07=
| RD1-team07= Kszenyija Pervak
| RD1-score07-1=4
| RD1-score07-2=R
| RD1-score07-3=
| RD1-seed08=3
| RD1-team08={{nowrap| Francesca Schiavone}}
| RD1-score08-1=4
| RD1-score08-2=
| RD1-score08-3=

| RD1-seed09=7
| RD1-team09= A Pavljucsenkova
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=4
| RD1-score09-3=
| RD1-seed10=
| RD1-team10= Polona Hercog
| RD1-score10-1=1
| RD1-score10-2=1
| RD1-score10-3=R

| RD1-seed11=Q
| RD1-team11= Alekszandra Panova
| RD1-score11-1=5
| RD1-score11-2=6
| RD1-score11-3=2
| RD1-seed12=
| RD1-team12= Kaia Kanepi
| RD1-score12-1=7
| RD1-score12-2=3
| RD1-score12-3=6

| RD1-seed13=WC
| RD1-team13= Olivia Rogowska
| RD1-score13-1=2
| RD1-score13-2=6
| RD1-score13-3=4
| RD1-seed14=
| RD1-team14=| RD1-score14-1=6
| RD1-score14-2=4
| RD1-score14-3=6

| RD1-seed15=
| RD1-team15= Sahar Peér
| RD1-score15-1=62
| RD1-score15-2=6
| RD1-score15-3=3
| RD1-seed16=2
| RD1-team16= Andrea Petković
| RD1-score16-1=7
| RD1-score16-2=1
| RD1-score16-3=6

| RD2-seed01=6
| RD2-team01= Jelena Janković
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3=
| RD2-seed02=Q
| RD2-team02= Nyina Bratcsikova
| RD2-score02-1=3
| RD2-score02-2=2
| RD2-score02-3=

| RD2-seed03=
| RD2-team03= Galina Voszkobojeva
| RD2-score03-1=4
| RD2-score03-2=4
| RD2-score03-3=
| RD2-seed04=3
| RD2-team04=| RD2-score04-1=6
| RD2-score04-2=6
| RD2-score04-3=

| RD2-seed05=7
| RD2-team05= A Pavljucsenkova
| RD2-score05-1=0
| RD2-score05-2=3
| RD2-score05-3=
| RD2-seed06= 
| RD2-team06= Kaia Kanepi
| RD2-score06-1=6
| RD2-score06-2=6
| RD2-score06-3=

| RD2-seed07=
| RD2-team07=
| RD2-score07-1=62
| RD2-score07-2=0
| RD2-score07-3=
| RD2-seed08=2
| RD2-team08= Andrea Petković
| RD2-score08-1=7
| RD2-score08-2=6
| RD2-score08-3=

| RD3-seed01=6
| RD3-team01= Jelena Janković
| RD3-score01-1=7
| RD3-score01-2=62
| RD3-score01-3=3
| RD3-seed02=3
| RD3-team02=

Selejtező

Kiemeltek

Főtáblára jutottak

Selejtezőtábla

Első selejtezőág

Második selejtezőág

Harmadik selejtezőág

Negyedik selejtezőág

Jegyzetek

Források
 Főtábla eredményei
 Selejtező eredményei

N1